Равнины Японии по островам.

Хоккайдо 
 Исикари — площадь 3800 км²
  — площадь 200 км²
 Кусиро

Хонсю 
 Канто — площадь 17000 км²
 Этиго — площадь 2000 км²
 Мино-Оварийская равнина — площадь 1800 км²
 Осакская равнина — площадь 1600 км²
 Усо
 Идзуми — протяжённость с севера на юг 8 км, с запада на восток 12 км
 Идзумо — протяжённость с севера на юг 8 км, с запада на восток 20 км
 Исе — протяжённость с севера на юг 100 км, с запада на восток 20 км
 Имидзу
 Тояма
 Аомори
 Акита
 Асигара
 Окадзаки — площадь 700 км²
 Окаяма
 Канадзава — протяжённость с севера на юг 60 км, с запада на восток 10 км
 Кисаката — протяжённость с севера на юг 3,3 км, с запада на восток 2,2 км
 Кудзюкури — протяжённость с севера на юг 60 км, с запада на восток 10 км
 Сагами
 Кураёси
 Сиодадайра
 Сидзуока
 Сида
 Сёнаи — протяжённость с севера на юг 34 км, с запада на восток 2,5 км
 Сендай
 Тагата

Сикоку 
 Анан
 Катё
 Сануки

Кюсю 
 Аира
 Оита
 Кимоцуки — протяжённость с севера на юг 20 км, с запада на восток 30 км
 Кумамото
 Кокубу — площадь 15 км²
 Сага — площадь 700 км²
 Сендай